Топоним:
 Абушкинское — болото в Сосьвинском городском округе и Верхотурском городском округе Свердловской области, Россия.
 Абушкинское — озеро в Верхотурском городском округе Свердловской области, Россия.